Kelurahan Panggungrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Panggungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 112,92), Jawa Timur, 
 Kelurahan Panggungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,06, long 111,89), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar